Фаустина ():

 Фаустина Младшая (125/130 — 175) — дочь императора Антонина Пия и Фаустины Старшей, жена императора Марка Аврелия
 Фаустина Старшая (ок. 100—141) — супруга императора Антонина Пия
 Фаустина — супруга императора Констанция II
 Ковальская, Фаустина — польская святая